El término bijirita del pinar puede referirse a dos especies de aves Passeriformes:

Setophaga pityophila, ave de Cuba y Bahamas.
Setophaga pinus, ave del oriente de América del Norte.